Алекси́й — церковнославянская форма имени Алексе́й.

Женский аналог имени — Алекси́я.

Известные носители 
 Алексий (ум. 1389) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский.
 Алексий (ум. после 1550) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский и Ярославский.
 Алексий (ум. 1565) — епископ Русской православной церкви, епископ Пермский и Вологодский.

 Алексий I — патриарх Московский и всея Руси (1945—1970).
 Алексий II — патриарх Московский и всея Руси (1990—2008).

 Алексий Бортсурманский (1762—1848) — святой Русской православной церкви, священник.
 Алексий Сибирский (1870—1937) — священномученик.
 Алексий Слав — болгарский самостоятельный владетель, деспот (1207—1230).
 Алексий Студит (ум. 1043) — патриарх Константинопольский (1025—1043).
 Алексий, человек Божий — христианский святой V века.

 Алексий (Антипов) (род. 1956) — епископ Русской православной церкви, епископ Бузулукский и Сорочинский.
 Алексий (Баженов) (1872 — не ранее 1938) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ Русской православной церкви, епископ Тираспольский.
 Алексий (Бельковский) (1841—1937) — архиепископ Великоустюжский.
 Алексий (Буй) (1892—1937) — епископ Православной Российской церкви, один из лидеров оппозиционного «иосифлянского» движения.
 Алексий (Бяконт) (ок. 1295—1378) — митрополит Киевский и всея Руси
 Алексий (ван Бирон) (род. 1957) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей, игумен.
 Алексий (ван дер Менсбрюгге) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Дюссельдорфский.
 Алексий (Виноградов) — исследователь церковной архитектуры и живописи, китаевед.
 Алексий (Воронов) — епископ Русской православной церкви, епископ Волчанский, викарий Харьковской епархии.
 Алексий (Гаврин) (1883—1937) — православный монах, святой Русской православной церкви.
 Алексий (Ганьжин) (род. 1960) — священнослужитель Русской православной церкви, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с силовыми структурами.
 Алексий (Готовцев) (1891—1936) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыльский, викарий Курской епархии.
 Алексий (Громадский) (1882—1943) — глава Украинской автономной православной церкви в юрисдикции Московского патриархата.
 Алексий (Гроха) (род. 1972) — епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Балтский и Ананьевский.
 Алексий (Дехтерёв) (1889—1959) — русский педагог, писатель, епископ Русской православной церкви.
 Алексий (Дородницын) (1859—1919) — епископ Православной Российской церкви, архиепископ Владимирский и Шуйский.
 Алексий (Житецкий) (ок. 1869—1924) — епископ Русской православной церкви, епископ Боровский, викарий Калужской епархии.
 Алексий (Задворнов) (1882—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Алексий (Замараев) (1855—1927) — обновленческий митрополит Крымский, член обновленческого Синода.
 Алексий (Заночкин) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви, епископ Венский и Австрийский. 
 Алексий (Кабалюк) (1877—1947) — карпаторусский православный священнослужитель, миссионер и общественный деятель.
 Алексий (Коноплёв) (1910—1988) — митрополит Калининский и Кашинский.
 Алексий (Копытов) — архиепископ Православной Российской церкви (обновленческие) Верхне-Удинский.
 Алексий (Кузнецов) (1875—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сарапульский.
 Алексий (Кутепов) (род. 1953) — епископ Русской православной церкви.
 Алексий (Лавров-Платонов) (1829—1890) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Литовский и Виленский.
 Алексий (Леондаритис) (род. 1964) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Карфагенский, ипертим и экзарх Северной Африки.
 Алексий (Лобазов) (1961—2021) — епископ Российской православной кафолической церкви.
 Алексий (Макринов) (род. 1946) — клирик РПЦЗ Антония (Рудея), русский поэт-авангардист, участник объединения «Хеленукты».
 Алексий (Молчанов) (1853—1914) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель, проповедник.
 Алексий (Муляр) (род. 1976) — архиерей Русской православной церкви, епископ Саянский и Нижнеудинский.
 Алексий (Новосёлов) (1813—1880) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринославский и Таганрогский.
 Алексий (Овсянников) (род. 1973) — архиерей Русской православной церкви, епископ Джанкойский и Раздольненский.
 Алексий (Опоцкий) (1837—1914) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Алексий (Орлов, Алексей Степанович) (1862—1937) — архиепископ, причислен к лику святых.
 Алексий (Орлов, Владимир Павлович) (род. 1974) — архиерей, митрополит Челябинский и Миасский, глава Челябинской митрополии.
 Алексий (Палицын) (1881—1952) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Куйбышевский и Сызранский.
 Алексий (Панайотопулос) (род. 1943) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Атлантский.
 Алексий (Пантелеев) (1874—1948) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Омский и Тюменский.
 Алексий (Пачеко-и-Вера) (род. 1954) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Мексики.
 Алексий (Пергаменцев) (род. 1947) — епископ неканонической РПЦЗ(В-В) с титулом «епископ Солтановский и Малороссийский».
 Алексий (Поликарпов) (род. 1948) — архимандрит, наместник Свято-Данилова монастыря, член Межсоборного присутствия РПЦ.
 Алексий (Рантала) (1941—1984) — епископ Константинопольской православной церкви, викарий Карельской епархии.
 Алексий (Ржаницын) (1813—1877) — ректор Московской духовной академии (1847—1853), архиепископ Тверской и Кашинский.
 Алексий (Розентул) (род. 1951) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, иконописец, основатель и духовник Преображенского монастыря в Бомбале.
 Алексий (Сергеев) (1899—1968) — архиепископ Русской православной церкви.
 Алексий (Серёдкин) (ум. 1899) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Самарский и Симбирский.
 Алексий (Соболев) (1836—1911) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Тотемский.
 Алексий (Соловьёв) (1846—1928) — старец Смоленской Зосимовой пустыни.
 Алексий (Титов) (1672—1755) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Муромский.
 Алексий (Фролов) (1947—2013) — архиепископ Костромской и Галичский.
 Алексий (Шепелев) (1840—1917) — иеромонах Русской православной церкви, духовник Голосеевской пустыни.
 Алексий (Шпаков) (род. 1975) — епископ Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Алексий (Шушания) (1852−1923) — православный святой, затворник, делатель и учитель Иисусовой молитвы.
 Алексий (Ярошук) (1925—1982) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Вроцлавский и Щецинский.

См. также 
 Святой Алексий